Arie van Lent (ur. 31 sierpnia 1970 w Opheusden) – były holenderski piłkarz występujący na pozycji napastnika, obecnie trener piłkarski.

Przez całą profesjonalną karierę grał w Niemczech. W Bundeslidze rozegrał 120 spotkań i zdobył łącznie 27 bramek (dla Werderu, M'gladbach i Frankfurtu). Był królem strzelców Pucharu Niemiec w sezonie 2000/2001.

Statystyki

Klubowe

Linki zewnętrzne 
 Statystyki w bazie FussballDaten 
 
 

Holenderscy piłkarze
Piłkarze Werderu Brema
Piłkarze VfB Oldenburg
Piłkarze SpVgg Greuther Fürth
Piłkarze Borussii Mönchengladbach
Piłkarze Eintrachtu Frankfurt
Piłkarze Rot-Weiss Essen
Holenderscy trenerzy piłkarscy
Trenerzy piłkarzy SpVgg Unterhaching
Urodzeni w 1970